Маршалл або Маршал — англійське прізвище та ім'я франкського походження.

Етимологія 
Слово «маршалл», в англійському правописі Marshall, походить із давньоверхньонімецької, від слів: mare («кінь») + skalkoz («слуга», «службовець»). Спочатку цим словом звали конюхів, пізніше воно почало використовувати також в значенні «виночерпій» та «камергер», а ще пізніше — як одне з найвищих військових звань.

В інших мовах 
 німецька: Marschall, або Marschal
 англійська: Marshall, Marshal
 французька: Maréchal
 італійська: Maresciallo, а також Maniscalco
 нідерландська: Maarschalk
 португальська: Marechal
 іспанська: Mariscal

Носії прізвища Маршалл 
 Алан Маршалл (1902—1984) — австралійський письменник;
 Альфред Маршалл (1842–1924) — англійський економіст;
 Баррі Джеймс Маршалл (* 1951) — австралійський медик;
 Венделл Маршалл (1920—2002) — американський джазовий контрабасист;
 Віллі Маршалл — канадський хокеїст;
 Вільгельм Маршалл (1886—1976) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-адмірал Крігсмаріне
 Гамфрі Маршалл (1722—1801) — ботанік, «батько американської дендрології»
 Гамфрі Маршалл (1812—1872) — американський юрист, політик і військовий чиновник;
 Гарлан Джон Маршалл (1899–1971) — американський юрист, член Верховного суду США;
 Маршалл Герберт-Персівал-Джеймс (1906—1991) — кінорежисер, теоретик кіно, літератор, перекладач;
 Грант Маршалл (1973) — канадський хокеїст;
 Джим Маршалл (1923–2012) — британський підприємець, конструктор звукопідсилювальних пристроїв;
 Джон Маршалл (1755–1835) — американський революціонер;
 Джозеф Маршалл — британський мандрівник другої половини XVIII століття;
 Джордж Маршалл (1880–1959) — американський політичний та військовий діяч, автор плану Маршалла;
 Дон Маршалл (* 1932) — канадський хокеїст;
 Енді Маршалл (* 1975) — англійський футболіст;
 Ендрю Маршалл (1921–2019) — видатний аналітик Міністерства оборони США;
 Кертіс Маршалл (* 1997) — австралійський легкоатлет;
 Пол Маршалл — британський плавець;
 Пол Маршалл — канадський хокеїст;
 Сара Маршалл (1933—2014) — американо-британська актриса.
 Томас Маршалл — віцепрезидент США;
 Тоні Маршалл (1951—2020) — французька акторка, кінорежисер, сценаристка та продюсер;
 Тургуд Маршалл (1908–1993) — американський юрист, член Верховного суду США.

Маршал 
 Олександр Віталійович Маршал — російський співак, бас-гітарист гурту «Парк Горького», автор пісень.

Ім'я 
 Маршалл Воррен Ніренберг — американський біохімік і генетик, лауреат Нобелівської премії.

Див. також 
 План Маршалла
 «» — фільм 2017 року про Тургуда Маршалла
 Маршалок (посада)

Англійські прізвища